Corumbataiense – abitanti di Corumbataí do Sul
Corumbataiense – abitanti di Corumbataí